Santa Maria Nova
 Chiesa di Santa Maria Nova a Caronno Pertusella (VA)
 Chiesa di Santa Maria Nova a Farra di Soligo (TV)
 Chiesa di Santa Maria Nova a Leggiuno (VA)
 Chiesa di Santa Maria Nova a Mercato Saraceno (FC)
 Chiesa di Santa Maria La Nova a Pulsano
 Chiesa di Santa Maria Nova, a Sillavengo (NO)
 Chiesa di Santa Maria Nova, o Scolanova, antica sinagoga, a Trani (BT)
 Chiesa di Santa Maria Nova a Venezia (secolo XVII)
 Chiesa di Santa Maria Nova a Vicenza

Inoltre Santa Maria Nova era il nome antico della basilica oggi dedicata a Santa Francesca Romana, a Roma, nell'area del Foro Romano; il nome si contrapponeva alla vicina Santa Maria Antiqua. Da questa chiesa ha preso nome anche il titolo cardinalizio di Santa Maria Nuova.

 Santa Maria La Nova
 Basilica di Santa Maria La Nova, a Chiaramonte Gulfi (RG)
 Chiesa di Santa Maria la Nova a Napoli
 Chiesa di Santa Maria la Nova a Palermo
 Chiesa di Santa Maria la Nova a Sant'Elia Fiumerapido (FR)
 Chiesa di Santa Maria La Nova, a Scicli (RG)

 Santa Maria Nuova
 Basilica di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso (MI)

 Chiesa di Santa Maria Nuova ad Asti
 Chiesa di Santa Maria Nuova a Collelongo
 Chiesa di Santa Maria Nuova a Cortona
 Chiesa di Santa Maria Nuova a Ferrara
 Chiesa di Santa Maria Nuova o di San Salvatore a Fano (PU)
 Chiesa di Santa Maria Nuova a Perugia
 Chiesa di Santa Maria Nuova a Pistoia
 Chiesa di Santa Maria Nuova a Viterbo

 Convento di Santa Maria Nuova presso San Gregorio da Sassola (RM).

 Santa Maria La Nuova
Chiesa di Santa Maria La Nuova ad Enna
Chiesa di Santa Maria La Nuova a Licata

Note